Витман има више значења:
 Округ Витман (Вашингтон)
 Витман (Аризона)